Законодательное собрание Владимирской области (Заксобрание, ЗС, ЗС ВО) — законодательный (представительный) однопалатный орган государственной власти Владимирской области, является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти области.

История 
Ныне действующий парламентский орган Владимирской области, тогда под названием Областная Дума Владимирской области, был образован в марте 1994 года.

Выборы в Областную Думу I созыва состоялись 27 марта 1994 года. Было избрано 20 депутатов. Срок полномочий Облдумы I созыва заканчивался в декабре 1996 года. Первое пленарное заседание Облдумы состоялось 11 апреля 1994 года. На нём было принято решение о смене наименовании представительного органа области на Законодательное собрание Владимирской области, избраны председатель и его заместитель, образованы постоянно действующие комитеты. Председателем Заксобрания был избран Николай Виноградов (КПРФ). Первому созыву ЗС пришлось с нуля нарабатывать законодательную базу по представительным органам местного самоуправления. Среди прочего, Заксобрание первого созыва начало процесс разработки и принятия уставов муниципальных образований региона, началась работа над проектом Устава Владимирской области.

Выборы в Законодательное Собрание II созыва состоялись 8 декабря 1996 года. Депутаты были избраны на срок до декабря 2000 года. Председателем Заксобрании был избран Виталий Котов. Депутатами второго созыва был принят закон «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Владимирской области», образована Счётная палата.

Заксобрание III созыва было избрано в декабре 2000 года. Был увеличен депутатский корпус до 37 человек. Председателем органа парламентской власти был избран Анатолий Бобров (КПРФ). Законодательным собранием третьего созыва был принят Устав — Основной Закон Владимирской области. В соответствии с Уставом были приняты основные документы, регламентирующие деятельность Заксобрания, губернатора и администрации области. Согласно Уставу Владимирской области, в составе Законодательного собрания стало уже на одного депутата больше — 38. 19 из них избирались по единому избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты, выдвинутых избирательными объединениями/блоками, а 19 — по одномандатным избирательным округам.

Законодательное собрание IV созыва было избрано на выборах в марте 2005 года. Председателем Заксобрания Владимирской области был вновь переизбран Анатолий Бобров от КПРФ.

Депутатский корпус Законодательного Собрания V созыва был избран в 2009 году и состоял из 38 депутатов. 19 депутатов были избраны по одномандатным округам, 19 — по спискам политических партий. В Заксобрании работало четыре фракции: «Единая Россия» (27 депутатов), КПРФ (7 депутатов), ЛДПР (1 депутат), Справедливая Россия (1 депутат). На постоянной профессиональной основе свои полномочия осуществляло 10 депутатов. В состав представительного органа власти области в этот период входило большое число предпринимателей. Председателем Заксобрания Владимирской области V созыва на первом заседании новоизбранного парламента 18 марта 2009 года избран депутат «Единой России» Владимир Киселёв.

Выборы в Заксобрание VI созыва были проведены в единый день голосования 8 сентября 2013 года. Численный состав депутатов остался прежним — 38 человек. Половина из них была избрана по одномандатным округам, а половина — по партийным спискам. В парламенте Владимирской области шестого созыва было представлено четыре фракции — «Единая Россия» (32 депутата), КПРФ (3 депутата), ЛДПР (2 депутата) и «Справедливая Россия» (1 депутат). Председателем областного парламента был переизбран Владимир Киселёв. За 5 лет работы Заксобрания шестого созыва были приняты законы для развития экономики и социальной сферы, в поддержку предпринимательства и на привлечение инвестиций в промышленность. В практику вошли регулярные выездные заседания Заксобрания в районы области. Они проходили при участии представителей местной общественности и муниципальных депутатов. Еще одной новацией этого периода работы Заксобрания стало создание при Законодательном Собрании Молодёжной думы, где молодые активисты готовились к работе в органах государственной власти.

Нынешний депутатский состав Законодательного собрания Владимирской области был избран в единый день голосования 9 сентября 2018 года. Председателем Заксобрания на его первом заседании 28 сентября 2018 года был переизбран Владимир Киселёв. Среди 38 депутатов состояло 23 депутата от «Единой России», 7 — от КПРФ, 4 — от ЛДПР, 3 — от «Справедливой России» и один представитель Коммунистической партии социальной справедливости (ныне Российская партия свободы и справедливости).

Законодательное Собрание Владимирской области имеет своего представителя в Совете Федерации. Он участвует в голосовании по вопросам, которые рассматривает Совфед, комитет или комиссия, где он состоит, также участвует в работе согласительных комиссий. Представитель принимает участие в работе Законодательного Собрания не реже четырёх раз в год и докладывает о своей деятельности на заседаниях.

Полномочия Законодательного Собрания Владимирской области 
 принимает Устав области и поправки к нему
 осуществляет законодательное регулирование по предметам ведения субъекта Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в пределах полномочий субъекта Российской Федерации
 наделяет гражданина Российской Федерации по представлению Президента Российской Федерации полномочиями губернатора

Действующий состав (VII созыв)

Председатель 
 Владимир Киселёв (ЕР)

Депутаты — заместители председателя 
 Антон Сидорко (КПРФ);
 Роман Кавинов («Единая Россия»);
 Вячеслав Картухин («Единая Россия»);
 Сергей Корнишов (ЛДПР);
 Дмитрий Рожков («Единая Россия»).

Депутатский корпус 
 Александров Вячеслав Олегович (ЛДПР)
 Алтухов Иван Павлович (РПСС)
 Антов Павел Генрихович («Единая Россия»)
 Бирюков Сергей Евгеньевич (СР)
 Гаврилова Инна Евгеньевна («Единая Россия»)
 Гаврилова Лариса Александровна («Единая Россия»)
 Дюженков Александр Витальевич («Единая Россия»)
 Емельянова Лариса Николаевна (КПРФ)
 Кавинов Роман Валерьевич («Единая Россия»)
 Казаков Сергей Валентинович (вне фракции)
 Картухин Вячеслав Юрьевич («Единая Россия»)
 Кирюхина Ирина Михайловна («Единая Россия»)
 Клюев Антон Вячеславович (КПРФ)
 Корнишов Сергей Викторович (ЛДПР)
 Кочеляева Анна Юрьевна («Единая Россия»)
 Лаврищева Елена Евгеньевна («Единая Россия»)
 Лашманов Игорь Викторович(«Единая Россия»)
 Максюков Михаил Юрьевич («Единая Россия»)
 Маринин Андрей Владимирович (СР)
 Нефёдов Александр Валерьянович («Единая Россия»)
 Пронина Наталья Геннадьевна (СР)
 Рожков Дмитрий Анатольевич («Единая Россия»)
 Русаковский Алексей Михайлович («Единая Россия»)
 Серебров Вадим Анатольевич (КПРФ)
 Сидорко Антон Сергеевич (КПРФ)
 Смирнов Петр Анатольевич («Единая Россия»)
 Усов Андрей Александрович (ЛДПР)
 Фатеев Андрей Викторович («Единая Россия»)
 Фёдоров Юрий Матвеевич («Единая Россия»)
 Филимонова Наталья Сергеевна («Единая Россия»)
 Хабибуллин Шамиль Рафаильевич (КПРФ)
 Цыганский Александр Васильевич («Единая Россия»)
 Чижов Олег Александрович («Единая Россия»)
 Шатохин Павел Михайлович («Единая Россия»)
 Шевченко Максим Леонардович (КПРФ)

Представитель в Совете Федерации 
 Ольга Николаевна Хохлова

Комитеты 
 Комитет по аграрной политике, природопользованию и экологии
 Комитет по бюджетной и налоговой политике
 Комитет по вопросам государственного устройства, правопорядка и местного самоуправления
 Комитет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи и дорожного хозяйства
 Комитет по вопросам здравоохранения, демографии, материнства и детства
 Комитет по вопросам образования, науки, культуры, туризма, спорта, делам молодёжи и средствам массовой информации
 Комитет по вопросам труда, социальной защиты населения, делам ветеранов и инвалидов
 Комитет по имущественным и земельным отношениям
 Комитет по промышленной политике, инвестициям, инновациям, малому и среднему бизнесу и стратегическому планированию

Комитет по бюджетной и налоговой политике 
К компетенции комитета относятся вопросы в сфере налоговой и бюджетной политики Владимирской области. Члены комитета рассматривают проект закона об областном бюджете на очередной финансовый год и выносят его на рассмотрение Законодательного Собрания, участвуют в разработке законодательных актов по направлениям своей деятельности, рассматривают вопросы, связанные с осуществлением финансового контроля за исполнением областного бюджета. Также к компетенции комитета относятся вопросы, связанные с установлением ставок региональных налогов и сборов, порядком и сроками их уплаты, а также определением льгот по налогам и сборам в соответствии с действующим законодательством. Комитет разрабатывает и вносит на рассмотрение Законодательного Собрания проекты правовых актов по вопросам бюджетной и налоговой политики, анализирует предложения, поступившие от органов местного самоуправления, организаций и физических лиц по бюджетному и налоговому законодательству, а также вопросам бюджетной и налоговой политики, оказывает методическую помощь органам местного самоуправления.

Комитет по экономической политике и собственности 
Комитет рассматривает вносимые в Законодательное Собрание области проекты законов и других нормативных правовых актов по вопросам собственности и вопросам, связанным с повышением эффективности работы в сфере промышленности, строительства, транспорта, связи, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, торговли, предпринимательства, внешнеэкономической деятельности и др. Рассматривает областные целевые программы и программы социально-экономического развития области, областную адресную инвестиционную программу, дополнения и изменения к ним по вопросам, входящим в компетенцию комитета.

Комитет по земельной и аграрной политике, природопользованию и экологии 
Разрабатывает и предварительно рассматривает проекты нормативных правовых актов Законодательного Собрания по вопросам земельных отношений, аграрной политики, природопользования, экологии. Вносит предложения по упорядочиванию земельных отношений, обеспечению продовольственной безопасности области. Изучает проблемы экологии и природопользования на территории региона. Взаимодействует в этих вопросах с природоохранными органами и объединениями области. Разрабатывает законопроекты в сфере регулирования земельных правоотношений, устанавливающие порядок управления и распоряжения земельными участками, находящимися в собственности области. Разрабатывает проекты областных законов, устанавливающих административную ответственность граждан и должностных лиц за нарушение правил землепользования и застройки территорий, административные правонарушения в сельском хозяйстве, в сфере природопользования и экологии.

Комитет по законодательным предложениям и законности 
Комитет анализирует федеральное законодательство и при необходимости готовит к рассмотрению Законодательным Собранием области законодательные инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. Готовит проекты нормативных правовых актов Владимирской области по вопросам совершенствования избирательного законодательства Владимирской области; устанавливает правовые основы назначения и организации деятельности мировых судей; регулирует проблемы административного законодательства во Владимирской области; взаимодействует с органами местного самоуправления, правоохранительными органами, руководителями предприятий и учреждений области во вопросам укрепления законности, правопорядка и усиления борьбы с преступностью.

Комитет по вопросам труда, социальной защиты населения и делам ветеранов 
Комитет рассматривает вопросы, касающиеся социальной защиты населения, оплаты труда и трудовых отношений, пенсионного обеспечения, поддержки ветеранов, инвалидов, переселенцев, беженцев, людей, пострадавших от политических репрессий, ликвидаторов последствий Чернобыльской аварии, социального страхования, жилищной сферы. Содействует организации деятельности общественных и государственных фондов по направлениям ведения комитета. Готовит проекты постановлений по этим вопросам. Предварительно рассматривает проекты правовых актов, находящихся в ведении комитета, готовит их к рассмотрению Законодательным Собранием. Депутаты комитета рассматривают и вносят предложения по расходной части бюджета, участвуют в разработке концепции социальной политики во Владимирской области.

Комитет по вопросам здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта, туризма, средствам массовой информации, делам семьи и молодёжи 
К компетенции комитета относятся вопросы в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, религиозных и общественных объединений, спорта, туризма, средств массовой информации, семьи, демографии, молодёжи, охраны и использования историко-культурного наследия. Члены комитета участвуют в разработке законодательных актов по направлениям своей деятельности, контролируют выполнение принятых Законодательным Собранием законов, обсуждают федеральные законопроекты. Участвуют в подготовке расходной части бюджета области и контролируют его исполнение по соответствующим статьям. Вопросы, связанные с бюджетом областного фонда обязательного медицинского страхования, также в сфере ведения комитета. При комитете создан и работает консультативный совет. В состав совета входят депутаты, представители администрации Владимирской области, члены общественных, некоммерческих и других организаций. Члены консультативного совета привлекаются к решению наиболее острых вопросов социального развития области — оказывают консультативную помощь при разработке законопроектов, анализируют действующее законодательство, готовят рекомендации и предложения по направлениям деятельности комитета, участвуют в семинарах и совещаниях по проблемным вопросам.

Комитет по вопросам государственного устройства и местного самоуправления 
Комитет готовит проекты нормативных правовых актов, способствующих проведению реформы развития местного самоуправления. Разрабатывает нормативные правовые акты по вопросам административно-территориального устройства области и порядка его изменения, установления и изменения границ муниципальных образований области, преобразования муниципальных образований, организации системы органов государственной власти. Разрабатывает законодательные инициативы в части регулирования взаимоотношений между органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Фракции 
По состоянию на 1 октября 2021 года:

Молодёжная Дума при Законодательном собрании Владимирской области 
Молодежная дума при Законодательном Собрании Владимирской области — состоит из представителей молодежи Владимирской области, совещательный и консультативный орган при Законодательном Собрании Владимирской области. Молодёжная дума осуществляет свою деятельность на общественных началах в соответствии с Положением и Регламентом Молодежной думы. Молодежная дума создана для обсуждения проектов законов в области реализации и защиты прав, свобод и законных интересов молодежи и решения иных вопросов, отнесенных к ведению Молодежной думы.

В составе Молодёжной Думы Владимирской области — 38 депутатов, избираемых в два этапа: онлайн-голосование на сайте ЗС и очный отбор специальной комиссией.

Цели Молодежной Думы: 1) содействие Законодательному Собранию в сфере законодательного регулирования прав и законных интересов молодежи; 2) осуществление общественного контроля за реализацией законодательства в области защиты прав и законных интересов молодежи на территории Владимирской области; 3) консолидация общественных и других молодежных организаций и объединений для представления их интересов.

На данный момент действует 5 созыв Молодёжной думы Владимирской области (2020—2022). Её состав утвержден постановлением Законодательного собрания Владимирской области № 116 от 30.04.2020 года «Об утверждении численного и персонального состава Молодежной думы пятого созыва при Законодательном Собрании Владимирской области».

Депутаты Молодёжной Думы Владимирской области 5 созыва:

1.) Балахонов Владислав Дмитриевич — студент, выдвинут Общественной палатой Владимирской области;

2.) Балуков Алексей Андреевич — студент, председатель студсовета, волонтер, выдвинут администрацией округа Муром;

3.) Быстров Максим Викторович — (председатель МД), студент, выдвинут ВФФУ при Правительстве РФ;

4.) Васильев Андрей Михайлович — студент, командир студенческой группы, замруководителя ВРО МОО ЛКСМ РФ, блоггер, председатель Комитета общественной и политической работы Молодежного совета при главе Администрации Александровского района, выдвинут Владимирским региональным отделением партии КПРФ;

5.) Васильев Александр Викторович — выпускник ВлГУ, многократный победитель спортивных соревнований, выдвинут администрацией ЗАТО г. Радужный;

6.) Галкина Юлия Сергеевна — студентка, лауреат всероссийских, областных и городских вокальных конкурсов, выдвинута колледжем ВОККиИ;

7.) Гордеев Рудольф Эдуардович — выпускник ВФФУ при Правительстве РФ, выдвинут администрацией Юрьев-Польского района;

8.) Гусева Валерия Игоревна — студентка, председатель студсовета, выдвинута колледжем ВАМК;

9.) Долинская Любовь Андреевна — учащаяся, победитель Всероссийского конкурса молодежи на лучшую законотворческую инициативу, выдвинута АСО «Объединение строителей Владимирской области»;

10.) Заседателев Олег Сергеевич — студент, выдвинут Ковровским колледжем сервиса и технологий;

11.) Калиновский Дмитрий Дмитриевич — студент, многократный призер и победитель спортивных соревнований по единоборствам, выдвинут администрацией Александровского района;

12.) Каткова Яна Михайловна — выпускница ВлГУ, учитель математики в МБОУ СОШ № 21, выдвинута администрацией города Коврова;

13.) Колнооченко Эдуард Александрович — студент, председатель студсовета, руководитель волонтерского движения «Профессионал», выдвинут студсоветом колледжа;

14.) Кондратьев Валентин Андреевич — студент, член Молодежного парламента колледжа, выдвинут Вязниковским технико-экономическим колледжем;

15.) Кудрявцев Дмитрий Юрьевич — студент, руководитель экологического движения «ЭкоГород — Гусь-Хрустальный», выдвинут колледжем;

16.) Курицына Юлия Сергеевна — студентка, активная участница региональных мероприятий в сфере молодежной политики и добровольчества, выдвинута администрацией Судогодского района;

17.) Малыгина Алина Олеговна — студентка, постоянный участник областной молодежной дискуссионной площадки «Россия, моя страна, устремленная в будущее!», выдвинута Ученым Советом РАНХиГС;

18.) Межуева Юлия Алексеевна — выпускница ГГТУ, учитель в МБОУ СОШ № 6 г. Киржача, член ассоциации молодых педагогов, выдвинута администрацией Киржачского района;

19.) Минулин Роман Алексеевич — выпускник МГАУ имени В. П. Горячкина, работник Департамента ЖКХ города Москвы, председатель ТОС «Центральный», выдвинут местным отделением ВПП «Единая Россия» в Александровском районе;

20.) Нефедов Максим Валерьевич — студент, призёр и победитель ряда спортивных соревнований, выдвинут ВРО ВПП «Единая Россия».

21.) Никишкин Никита Максимович — курсант, Командир отделения юрфака, младший сержант внутренней службы, победитель международного конкурса «Студент года — 2019» в номинации «Волонтер года» и «Молодой ученый», выдвинут ВЮИ ФСИН России;

22.) Пантелеев Владислав Евгеньевич — учащийся, активный участник школьных и городских мероприятий, выдвинут администрацией ЗАТО г. Радужный;

23.) Перов Григорий Андреевич — студент, ведущий менеджер, выдвинут Общественной палатой Владимирской области;

24.) Пирогова Анастасия Анатольевна — студентка, участник творческой и общественной деятельности университета, член студсовета университета, выдвинута ВФФУ при Правительстве РФ;

25.) Прохоров Андрей Евгеньевич — учащийся, выдвинут Общественной палатой Владимирской области;

26.) Ратников Артем Олегович — студент, сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области, блогер, выдвинут Общественной палатой Владимирской области;

27.) Редькин Иван Сергеевич — студент, депутат СНД Андреевского сельского поселения Александровского района, выдвинут ВРО ПП «ЛДПР»;

28.) Рудковская Екатерина Михайловна — студентка, лауреат 2 степени Международного фестиваля-конкурса музыкального и театрального искусства «Consonance», лауреат 2 степени творческого конкурса «Струны моей души» номинация «Художественное слово», выдвинута администрацией Муромского района;

29.) Русаков Николай Викторович — учащийся, лауреат 2 степени областного конкурса добровольческих проектов молодежи «Важное дело», выдвинут местным отделением «Молодая Гвардия Единой России» Петушинского района;

30.) Сатарова Ирина Валерьевна — выпускница ВлГУ, социальный педагог в Средней школе № 1 г. Собинки, выдвинута администрацией Собинского района;

31.) Старостина Анастасия Дмитриевна — студентка, лауреат областных танцевальных, художественных, поэтических и театральных конкурсов. Выдвинута учебным заведением;

32.) Трошина Ирина Александровна — выпускница ВлГУ, победитель и призер научных конференций, творческих фестивалей, выдвинута ВРО ВПП «Единая Россия»;

33.) Трынков Артур Романович — студент, председатель студсовета Владимирского филиала РАНХиГС, председатель правления ВРОО потребителей «Народный контроль», выдвинут учебным заведением;

34.) Цыганов Никита Ярославович — студент, активный участник областного проекта «Я — гражданин Российской Федерации. Я — житель Владимирской земли». Выдвинут региональным отделением ВПП «Единая Россия»;

35.) Черняев Павел Вячеславович — помощник координатора ВРО ЛДПР по работе с молодежью, выдвинут ВРО ПП «ЛДПР»;

36.) Шарова Анастасия Николаевна — студентка, ведущий специалист по экономической безопасности АО «Муромский приборостроительный завод», участник фестиваля КВН, выдвинута администрацией округа Муром;

37.) Шишков Кирилл Валерьевич — студент, активист Молодежной организации ЛДПР. Выдвинут региональным отделением ПП «ЛДПР»;

38.) Шлыков Марк Александрович — учащийся, многократный призер и победитель первенств области по фехтованию, выдвинут Общественной палатой Владимирской области.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Законодательного Собрания Владимирской области

Владимирская область
Владимирская область